Еловцы:

 Еловцы — деревня в Упинском поселении Хиславичского района Смоленской области.
 Еловцы — деревня в Череповском поселении Хиславичского района Смоленской области.